Логист:

 Специалист по логистике (снабжению)
 Приверженец логистики (логицизма), философской концепции, введённой Бертраном Расселом.
 Логист — аудитор в Древней Греции

Литература 
 . // Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.